NGC 5245 (другие обозначения — ZWG 45.48, NPM1G +04.0399, PGC 48110) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5245
Дева (созвездие)